

Фолл-Ривер (округ, Південна Дакота) () - округ (графство) у штаті Південна Дакота, США 
 Фолл-Ривер — місто, штат Канзас
 Фолл-Ривер — місто, штат Массачусетс
 Фолл-Ривер — селище, штат Вісконсин